Miejscowości w Polsce:
 Trębice Dolne
 Trębice Górne